

Geografia
 Fife – area amministrativa e contea storica della Scozia
 Fife – città degli Stati Uniti, situata nella contea di Pierce, nello Stato di Washington
 Fife Lake – villaggio degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato del Michigan, nella contea di Grand Traverse

Persone
 Jenna Fife – calciatrice scozzese
 Stephen Fife – giocatore di baseball statunitense
 William Fife – progettista scozzese

Altro
 FIFé – acronimo per Fédération internationale féline, federazione dei registri felini
 Duca di Fife – titolo nobiliare nella parìa del Regno Unito